Eusauropoda — клада рослиноїдних ящеротазових динозаврів, що існувала протягом юри та крейди (185-66 млн років тому). Скам'янілості еузавроподів знайдені по всьому світі. Визначення клади звучить як група, що включає «останнього загального предка Shunosaurus і Saltasaurus і всіх нащадків цього предка».

Філогенія 
Кладограма, щло зображує еволюційні зв'язки евзавроподів

Примітки 

Завроподи